Lagerblad är dels en krydda som används i matlagning, dels ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var 198 personer med namnet Lagerblad bosatta i Sverige. I Finland var det i augusti 2015 9 bärare av namnet, medräknat utflyttade. Namnet har även burits av en sedan länge utslocknad svensk adelsätt.

Personer med efternamnet Lagerblad
 Anna Lagerblad (1741–1811), finländsk pietist
 Elis Lagerblad (1845–1928), finländsk skolman och författare
 Oskar Lagerblad (1848–1925), svensk tidningsman och politiker, liberal

Se även 
 Lager (växt), för kryddan lagerblad
 Lagerblad (adelsätt)

Källor 

Svenska efternamn
Efternamn i Finland